

Patronyme 

 Thomas d'Aunou (?- 1278), évêque français ;
 Pierre Daunou (1761-1840), homme politique, archiviste et historien français.

Toponyme 

 Théâtre Daunou, salle de théâtre française du 2 arrondissement parisien ;
 Rue Daunou, voie française du 2 arrondissement parisien.

Autres 

 Loi Daunou (1795), loi française sur l'Instruction publique.